Sergej Donatovič Dovlatov –  giornalista e scrittore sovietico
 Dovlatov – titolo originale del film del 2018 Dovlatov - I libri invisibili